Gessi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gessi (Älvdalens socken, Dalarna, 677344-139525), sjö i Mora kommun och Älvdalens kommun,  (16,8 ha)
Gessi (Älvdalens socken, Dalarna, 679802-138014), sjö i Älvdalens kommun,  (29,8 ha)

Se även
Gessi (naturreservat) i Mora kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn